Deimos – personaggio della mitologia greca, figlio di Ares e di Afrodite
 Deimos – satellite naturale del pianeta Marte